Burgundija je lahko:

sedanje ozemlje: 

 Burgundija, zgodovinska in kulturna pokrajina v vzhodni Franciji,
 Burgundija (regija), do leta 2015 francoska administrativna regija,
 Franche-Comté, francoska provinca in do leta 2015 administrativna regija; 

zgodovinsko ozemlje: 

 Kraljestvo Burgundov (5. stoletje – 534)
 Kraljevina Spodnja Burgundija ali Cisjuranska Burgundija (877 – 933/37)
 Kraljevina Zgornja Burgundija ali Transjuranska Burgundija (888 – 933/37)
 Arleško kraljestvo, Kraljevina Arelat, Kraljevina Burgundija (druga) ali tudi Dve Burgundiji (933/37 – 1378), od leta 1032 v personalni uniji s Svetim rimskim cesarstvom
 Vojvodina Burgundija (1031 – 1477), francoska posest
 Svobodna grofija Burgundija (982 – 1678)

ostalo: 

 burgundec, vino.